El término Rojas se puede referir a:

Apellido 
 Rojas (apellido), apellido oriundo de España.

Geografía 
 Rojas (Argentina), ciudad de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Partido de Rojas, partido de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Rojas (Burgos), localidad y municipio de la provincia de Burgos (España);
 Municipio Rojas (Barinas), municipio del estado Barinas (Venezuela);
 Municipio Rojas (Miranda), municipio del estado Miranda (Venezuela).

Otros 
 Rojas (manzana), variedad de manzana,
 Rojas, abreviatura botánica asociada al científico paraguayo Teodoro Rojas;
 Rojas, nombre por el que es conocido musicalmente el cantante español Raúl Rojas (músico).

Enlaces externos